Rosenbergia — род преимущественно пёстро-окрашенных жуков из семейства Усачи. Название рода дано в честь барона Германа фон Розенберг (1817—1888).

Виды 
 Rosenbergia bismarckiana Kriesche, 1920 
 Rosenbergia breuningi Rigout, 1982 
 Rosenbergia chaminadei Rigout, 2004 
 Rosenbergia chicheryi Rigout, 1981 
 Rosenbergia clarki Rigout, 1992 
 Rosenbergia dankersi Rigout, 2004 
 Rosenbergia darwini Casadio, 2008 
 Rosenbergia denserugata Breuning, 1936 
 Rosenbergia dianneae Allard, 1990 
 Rosenbergia dianneae valentinae Rigout, 2004 
 Rosenbergia drouini Rigout, 1992 
 Rosenbergia ehrmanae Rigout, 1983 
 Rosenbergia exigua Gahan, 1888 
 Rosenbergia freneyi Rigout, 1988 
 Rosenbergia gilmouri Rigout, 1982 
 Rosenbergia hlaveki Rigout, 1992 
 Rosenbergia hoyoisi Rigout, 1992 
 Rosenbergia hudsoni Nylander, 2004 
 Rosenbergia lactiflua Fairmaire, 1883 
 Rosenbergia lepesmei Gilmour, 1960  
 Rosenbergia mandibularis Ritsema, 1881 
 Rosenbergia megalocephala van der Poll, 1886 
 Rosenbergia porioni Rigout, 2004 
 Rosenbergia porioni puspensatensis Rigout, 2004 
 Rosenbergia rubra (Gilmour, 1966) 
 Rosenbergia rubra fakfakensis (Rigout, 2004) 
 Rosenbergia rufolineata Breuning, 1948 
 Rosenbergia samuelsoni Rigout, 1982 
 Rosenbergia schmitti Rigout, 1981 
 Rosenbergia schneideri Rigout, 1994 
 Rosenbergia scutellaris Aurivillius, 1924 
 Rosenbergia straussi (Gestro, 1876) 
 Rosenbergia umboi (Gilmour, 1960) 
 Rosenbergia vetusta Ritsema, 1881 
 Rosenbergia weiskei Heller, 1902

Ссылки 
 Фотографии представителей рода
  Род Rosenbergia на сайте coleop-terra.com

Литература 
  1. Allard (V.), 1990 - Giagnose d'un nouveau Rosenbergia, Bulletin de la Société Sciences Nat, 66, p. 20
  2. Gilmour (F.E.), 1959 - Revision of the genus Rosenbergia Ritsema, Idea, Bogor, 12 (2-4), pp. 21-51
  3. Gilmour (F.E.), 1960 - Revision of the genus Rosenbergia Ritsema, Idea, Bogor, 13 (1-2), pp. 1-34
  4. Gilmour (F.E.), 1966 - Revision of the genus Rosenbergia Ritsema, Reichenbachia, 6 (30), pp. 247-261
  5. Nylander (U.), 2004, Description of a new species of the genus Rosenbergia from Papua New Guinea, Lambillionea, 104 (2), pp. 247-250
  6. Rigout (J.), 1981, Description de Rosenbergia nouveaux, Bulletin de la Société Sciences Nat, 28, pp. 21-22
  7. Rigout (J.), 1982, Description de nouveaux Rosenbergia, Miscellanea Entomologica, 49, pp. 53-55
  8. Rigout (J.), 1982, The Beetles of the World, volume 2, Sciences Nat, Venette 
  9. Rigout (J.), 1984, Notes sur le genre Rosenbergia, Bulletin de la Société Sciences Nat, 42, pp. 11-14
 10. Rigout (J.), 1988, Un Rosenbergia nouveau, Bulletin de la Société Sciences Nat, 58, p. 4
 11. Rigout (J.), 1992, Rosenbergia nouveaux, récents ou peu connus, Bulletin de la Société Sciences Nat, 75-76, p. 78, planche 11
 12. Rigout (J.), 1994, Nouveaux Batocerini, Bulletin de la Société Sciences Nat, 82, p. 4
 13. Rigout (J.), 2004, The Beetles of the World, volume 2, Supplement 1, Rosenbergia, Hillside Books, Canterbury 
 14. Van de Poll (N.), 1887, On the male of Rosenbergia megalocephala, Notes of the Leyden Museum, 9, p.184

Ламиины
Роды жесткокрылых